The Conet Project: Recordings of Shortwave Numbers Stations () — набор записей номерных радиостанций, состоящий из 4 CD-дисков выпущен в 1997 году английским лейблом звукозаписи Irdial-Discs. Сборник основан на работах любителя-исследователя номерных радиостанций Акина Фернандеса ().

Об альбоме 
«The Conet Project» стал своего рода культом, его фанатами являются многие музыканты и режиссёры, включая фронтмена Wilco Джеффа Твиди (), помощника Melvins Дэвида Скотта Стоуна (), Boards of Canada, The Besnard Lakes, Девендру Банхарта, вокалиста Faith No More Майка Паттона и режиссёра Кэмерона Кроува (). Семплы из сборника использовались в некоторых фильмах и альбомах, например, в фильме «Ванильное небо», альбоме «Stupid Dream» группы Porcupine Tree, альбоме «These Four Walls» группы We Were Promised Jetpacks, а также в альбоме Wilco «Yankee Hotel Foxtrot». Последний стал причиной судебного дела: Джефф Твиди не спрашивал разрешения на использование семплов The Conet Project, Irdial подала в суд за нарушение авторских прав. Этот случай вызвал дебаты о том, кто обладает авторскими правами на записи передач номерных радиостанций, но Твиди, чтобы избежать судебных разбирательств, согласился выплатить Irdial роялти..
The Besnard Lakes также использовали записи номерных радиостанций в своём альбоме «The Besnard Lakes Are the Dark Horse», а фронтмен группы Джейс Ласек () считается поклонником The Conet Project.

Следуя своей «Философии свободной музыки» (),
Irdial-Discs даёт возможность бесплатной загрузки сборника в формате MP3 (вместе с PDF-версией буклета) на своём веб-сайте и призывает фанатов обмениваться записями через файлообменные сети.

Название проекта происходит от чешского слова «konec», означающего конец передачи на чешской номерной радиостанции.

См. также 
 Номерная радиостанция
 Короткие волны
 Lincolnshire Poacher
 УВБ-76
 Капля, 8С1Щ

Примечания

Ссылки 
 Irdial-Discs A212 Version 2  — бесплатная и легальная загрузка всех 4 дисков в формате MP3.
 IRD059 — зеркало в Архиве Интернета.
 The Conet Project  на SoundCloud — потоковая и встраиваемая версия.
 
 на discogs.com 

Альбомы 1997 года
Номерные радиостанции
Секретное вещание